Нижче наведено список населених пунктів Тирговиштської області, Болгарія.

Примітки 

Тирговиштська область